Dit is een alfabetische lijst van Franse steden (inclusief de overzeese gebieden) met meer dan 20.000 inwoners, inclusief eventuele alternatieve spelling.

De 130 steden met meer dan 50.000 inwoners (anno 2014) staan in een aparte tabel direct hieronder. Steden gemarkeerd met een * zijn prefectuur van hun departement.

In Frankrijk wordt sedert de eeuwwisseling de bevolking van gemeenten met meer dan 10.000 inwoners jaarlijks, en dit vijf jaar na elkaar, gepeild via een steekproef ter grootte van 8% van de bevolking. Op basis van deze 40%(5x8%) werkelijk gemeten gegevens wordt dan de totale zogenaamd wettelijke bevolking (population légale) bepaald die weerhouden wordt. De aantallen voor 2012 (gemiddelde over de jaren 2010 t/m 2014) gelden als wettelijke bevolking geldig op 1 januari 2015. Voor de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners wordt vijfjaarlijks een exhaustieve volkstelling gehouden.

Lijst van Franse steden met meer dan 50.000 inwoners

De aantallen voor Nouméa en Mamoudzou hebben respectievelijk betrekking op de jaren 1974-1989-1996-2014 (Nouméa) en 1991-1997-2012 (Mamoudzou).De inwoneraantallen voor Annecy en Cherbourg-en-Cotentin hebben betrekking op de in 2016 en 2017 gevormde fusiegemeenten.

Lijst van Franse departementshoofdsteden (préfectures) met minder dan 50.000 inwoners

Alfabetische lijst van Franse steden met meer dan 20.000 inwoners

Steden gemarkeerd met een * zijn prefectuur van hun departement.

Bron: INSEE- population municipale par commune 2013

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

 
Franse steden
Frankrijk
Steden